|-
|(123001)||2000 SV253|| align=right|15,5|| align=right|2,910|| align=right|0,079|| align=right|2,61|| align=right|4,964||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123002)||2000 SS255|| align=right|16,6|| align=right|2,663|| align=right|0,162|| align=right|0,57|| align=right|4,344||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123003)||2000 SC258|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,192|| align=right|4,07|| align=right|4,158||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123004)||2000 SH258|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,131|| align=right|13,16|| align=right|4,611||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123005)||2000 SZ258|| align=right|16,2|| align=right|2,608|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|4,211||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123006)||2000 SD259|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,159|| align=right|5,45|| align=right|4,282||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123007)||2000 SD260|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,216|| align=right|5,64|| align=right|4,629||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123008)||2000 SJ260|| align=right|16,2|| align=right|2,608|| align=right|0,298|| align=right|4,65|| align=right|4,212||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123009)||2000 ST260|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,236|| align=right|4,49|| align=right|3,517||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123010)||2000 SF262|| align=right|16,3|| align=right|2,746|| align=right|0,150|| align=right|2,58|| align=right|4,549||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123011)||2000 SL262|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,098|| align=right|6,22|| align=right|4,670||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123012)||2000 SQ262|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,160|| align=right|13,35|| align=right|4,431||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123013)||2000 SV264|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,169|| align=right|3,51|| align=right|4,216||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123014)||2000 SB265|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,246|| align=right|4,56|| align=right|4,209||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123015)||2000 SW265|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,140|| align=right|13,82|| align=right|4,139||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123016)||2000 SA266|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,192|| align=right|4,42|| align=right|4,492||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123017)||2000 SD266|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,125|| align=right|13,40|| align=right|4,472||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123018)||2000 SG267|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,072|| align=right|1,77|| align=right|4,159||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123019)||2000 SX268|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,127|| align=right|3,74|| align=right|4,072||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123020)||2000 SV270|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,172|| align=right|5,70|| align=right|4,522||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123021)||2000 SV272|| align=right|15,4|| align=right|2,985|| align=right|0,103|| align=right|1,33|| align=right|5,156||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123022)||2000 SX272|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,112|| align=right|2,18|| align=right|4,484||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123023)||2000 SE273|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,108|| align=right|9,41|| align=right|4,571||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123024)||2000 SM276|| align=right|15,4|| align=right|2,673|| align=right|0,080|| align=right|13,25|| align=right|4,371||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123025)||2000 SB279|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,219|| align=right|1,26|| align=right|4,188||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123026)||2000 SZ279|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|14,09|| align=right|4,174||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123027)||2000 SC280|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,204|| align=right|7,65|| align=right|4,182||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123028)||2000 SD282|| align=right|15,6|| align=right|2,706|| align=right|0,130|| align=right|4,05|| align=right|4,451||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123029)||2000 SO282|| align=right|16,0|| align=right|2,753|| align=right|0,068|| align=right|3,79|| align=right|4,567||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123030)||2000 SH283|| align=right|16,4|| align=right|2,593|| align=right|0,206|| align=right|11,03|| align=right|4,175||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123031)||2000 SN283|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,191|| align=right|11,74|| align=right|4,180||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123032)||2000 SG286|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,145|| align=right|2,53|| align=right|4,211||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123033)||2000 SJ286|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,090|| align=right|3,11|| align=right|4,370||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123034)||2000 SG288|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,215|| align=right|13,77|| align=right|4,407||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123035)||2000 SK288|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,108|| align=right|13,61|| align=right|4,240||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123036)||2000 SO288|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,151|| align=right|12,04|| align=right|4,155||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123037)||2000 SF289|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,207|| align=right|8,44|| align=right|3,591||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123038)||2000 SH290|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,031|| align=right|5,49|| align=right|4,539||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123039)||2000 SJ290|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,084|| align=right|3,79|| align=right|4,390||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123040)||2000 SK291|| align=right|15,9|| align=right|2,573|| align=right|0,238|| align=right|4,36|| align=right|4,126||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123041)||2000 SP291|| align=right|15,9|| align=right|2,672|| align=right|0,090|| align=right|2,87|| align=right|4,366||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123042)||2000 SR291|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,174|| align=right|6,90|| align=right|4,663||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123043)||2000 SV291|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,161|| align=right|10,40|| align=right|3,840||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123044)||2000 SK292|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|11,30|| align=right|4,156||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123045)||2000 SO292|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,118|| align=right|8,47|| align=right|4,710||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123046)||2000 SG294|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,194|| align=right|13,84|| align=right|4,341||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123047)||2000 ST294|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,139|| align=right|10,55|| align=right|4,080||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123048)||2000 SY294|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,256|| align=right|13,91|| align=right|4,390||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123049)||2000 SA295|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,133|| align=right|13,57|| align=right|4,196||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123050)||2000 SL295|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,134|| align=right|15,65|| align=right|4,189||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123051)||2000 SN295|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,232|| align=right|16,46|| align=right|4,573||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123052)||2000 SY295|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,173|| align=right|7,37|| align=right|4,332||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123053)||2000 SV297|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,203|| align=right|10,60|| align=right|4,298||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123054)||2000 SH298|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,121|| align=right|4,16|| align=right|3,660||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123055)||2000 SR298|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,133|| align=right|5,82|| align=right|3,530||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123056)||2000 SO300|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,090|| align=right|4,84|| align=right|4,658||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123057)||2000 SP300|| align=right|15,2|| align=right|2,476|| align=right|0,100|| align=right|5,84|| align=right|3,895||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123058)||2000 SZ300|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,044|| align=right|6,91|| align=right|3,658||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123059)||2000 SV301|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,011|| align=right|3,83|| align=right|4,068||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123060)||2000 SZ301|| align=right|15,9|| align=right|2,714|| align=right|0,157|| align=right|4,16|| align=right|4,469||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123061)||2000 SV302|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,116|| align=right|12,88|| align=right|4,140||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123062)||2000 SY302|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|6,80|| align=right|4,131||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123063)||2000 SL303|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,111|| align=right|11,04|| align=right|4,421||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123064)||2000 SN303|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,146|| align=right|3,07|| align=right|3,654||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123065)||2000 SY303|| align=right|15,7|| align=right|2,670|| align=right|0,086|| align=right|8,48|| align=right|4,363||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123066)||2000 SG304|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,323|| align=right|6,98|| align=right|4,387||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123067)||2000 SZ304|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,205|| align=right|13,14|| align=right|4,080||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123068)||2000 SJ305|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,163|| align=right|8,89|| align=right|4,537||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123069)||2000 SS306|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,120|| align=right|6,10|| align=right|3,742||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123070)||2000 SQ309|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,231|| align=right|8,39|| align=right|4,407||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123071)||2000 ST310|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,093|| align=right|13,91|| align=right|4,100||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123072)||2000 SE311|| align=right|14,1|| align=right|2,523|| align=right|0,132|| align=right|12,52|| align=right|4,006||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123073)||2000 SF311|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,133|| align=right|12,55|| align=right|4,117||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123074)||2000 SG311|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,166|| align=right|13,49|| align=right|4,083||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123075)||2000 SA312|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,119|| align=right|15,68|| align=right|4,061||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123076)||2000 SK312|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,181|| align=right|13,94|| align=right|4,187||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123077)||2000 SF313|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,147|| align=right|13,33|| align=right|4,371||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123078)||2000 SZ313|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|15,05|| align=right|4,113||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123079)||2000 SG315|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,066|| align=right|12,83|| align=right|4,228||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123080)||2000 SA316|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,194|| align=right|14,90|| align=right|4,050||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123081)||2000 SN316|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,149|| align=right|12,67|| align=right|4,234||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123082)||2000 SD319|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,132|| align=right|11,65|| align=right|4,096||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123083)||2000 SL319|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,191|| align=right|11,61|| align=right|4,370||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123084)||2000 SV319|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,154|| align=right|8,33|| align=right|4,357||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123085)||2000 ST320|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,170|| align=right|4,32|| align=right|4,622||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123086)||2000 SH321|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,314|| align=right|8,05|| align=right|4,406||MBA||28. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(123087)||2000 SQ327|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,214|| align=right|4,87|| align=right|3,497||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123088)||2000 SU327|| align=right|15,3|| align=right|2,901|| align=right|0,191|| align=right|5,42|| align=right|4,940||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123089)||2000 SL328|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,188|| align=right|6,08|| align=right|4,057||MBA||30. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123090)||2000 SQ328|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,100|| align=right|14,74|| align=right|4,262||MBA||30. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123091)||2000 SE329|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,132|| align=right|0,53|| align=right|3,722||MBA||27. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123092)||2000 SZ333|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,194|| align=right|28,91|| align=right|4,141||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123093)||2000 SD335|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,075|| align=right|6,06|| align=right|4,544||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123094)||2000 SL336|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,282|| align=right|4,39|| align=right|3,611||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123095)||2000 SV336|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,250|| align=right|3,89|| align=right|3,592||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123096)||2000 SJ338|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,076|| align=right|3,16|| align=right|3,803||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123097)||2000 SE340|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,108|| align=right|25,43|| align=right|3,559||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123098)||2000 SJ340|| align=right|16,3|| align=right|2,632|| align=right|0,098|| align=right|3,20|| align=right|4,269||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123099)||2000 SF342|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,101|| align=right|3,41|| align=right|4,601||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123100)||2000 SC343|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,162|| align=right|4,15|| align=right|4,216||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123101)||2000 SQ344|| align=right|15,1|| align=right|3,010|| align=right|0,004|| align=right|7,13|| align=right|5,220||MBA||29. září 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(123102)||2000 SU344|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,176|| align=right|10,79|| align=right|4,328||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123103)||2000 SJ347|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,114|| align=right|13,88|| align=right|4,207||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123104)||2000 SV348|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,032|| align=right|14,38|| align=right|4,270||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123105)||2000 SS349|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,165|| align=right|12,59|| align=right|4,024||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123106)||2000 SX349|| align=right|16,2|| align=right|2,609|| align=right|0,278|| align=right|13,59|| align=right|4,213||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123107)||2000 SF350|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,245|| align=right|10,70|| align=right|4,458||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123108)||2000 SM351|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,247|| align=right|11,27|| align=right|4,223||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123109)||2000 SQ355|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,175|| align=right|12,79|| align=right|4,408||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123110)||2000 SL357|| align=right|16,4|| align=right|2,585|| align=right|0,207|| align=right|13,06|| align=right|4,155||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123111)||2000 SV357|| align=right|15,6|| align=right|2,848|| align=right|0,147|| align=right|16,00|| align=right|4,806||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123112)||2000 SW357|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,181|| align=right|14,80|| align=right|4,500||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123113)||2000 SH361|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,182|| align=right|8,76|| align=right|3,824||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123114)||2000 SO365|| align=right|16,6|| align=right|2,485|| align=right|0,236|| align=right|5,37|| align=right|3,918||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123115)||2000 SE366|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,231|| align=right|6,25|| align=right|4,253||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123116)||2000 SC367|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,137|| align=right|7,14|| align=right|3,559||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123117)||2000 SD367|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,020|| align=right|6,08|| align=right|3,822||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123118)||2000 SH369|| align=right|15,2|| align=right|2,854|| align=right|0,050|| align=right|5,73|| align=right|4,821||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123119)||2000 SA370|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,097|| align=right|8,41|| align=right|3,625||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123120)||2000 SQ372|| align=right|15,1|| align=right|2,968|| align=right|0,047|| align=right|10,65|| align=right|5,113||MBA||26. září 2000||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(123121)||2000 TA3|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,121|| align=right|1,93|| align=right|4,078||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123122)||2000 TS4|| align=right|15,6|| align=right|2,727|| align=right|0,108|| align=right|4,56|| align=right|4,503||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123123)||2000 TD5|| align=right|16,2|| align=right|2,740|| align=right|0,087|| align=right|1,38|| align=right|4,535||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123124)||2000 TZ5|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,170|| align=right|1,83|| align=right|3,579||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123125)||2000 TQ7|| align=right|16,8|| align=right|2,592|| align=right|0,142|| align=right|1,48|| align=right|4,172||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123126)||2000 TS7|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,185|| align=right|2,12|| align=right|3,608||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123127)||2000 TA8|| align=right|16,7|| align=right|2,407|| align=right|0,186|| align=right|2,87|| align=right|3,733||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123128)||2000 TW8|| align=right|15,5|| align=right|3,010|| align=right|0,020|| align=right|0,75|| align=right|5,221||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123129)||2000 TX11|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,026|| align=right|6,35|| align=right|4,534||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123130)||2000 TY11|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|13,69|| align=right|3,738||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123131)||2000 TD12|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,112|| align=right|2,52|| align=right|3,442||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123132)||2000 TK12|| align=right|15,2|| align=right|2,974|| align=right|0,113|| align=right|11,67|| align=right|5,129||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123133)||2000 TH13|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,134|| align=right|7,82|| align=right|5,329||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123134)||2000 TL13|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,046|| align=right|3,74|| align=right|4,635||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123135)||2000 TS13|| align=right|16,3|| align=right|2,703|| align=right|0,242|| align=right|1,58|| align=right|4,444||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123136)||2000 TA16|| align=right|16,6|| align=right|2,582|| align=right|0,117|| align=right|0,90|| align=right|4,149||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123137)||2000 TN17|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,145|| align=right|5,89|| align=right|4,298||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123138)||2000 TZ17|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,086|| align=right|2,34|| align=right|3,711||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123139)||2000 TB18|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,194|| align=right|4,87|| align=right|4,212||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123140)||2000 TD18|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,046|| align=right|1,31|| align=right|4,117||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123141)||2000 TK18|| align=right|16,1|| align=right|2,646|| align=right|0,203|| align=right|0,88|| align=right|4,304||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123142)||2000 TN18|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,100|| align=right|3,08|| align=right|4,669||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123143)||2000 TX18|| align=right|17,1|| align=right|2,608|| align=right|0,165|| align=right|1,14|| align=right|4,210||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123144)||2000 TY19|| align=right|16,5|| align=right|2,708|| align=right|0,218|| align=right|9,22|| align=right|4,455||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123145)||2000 TU21|| align=right|17,3|| align=right|2,449|| align=right|0,198|| align=right|1,39|| align=right|3,833||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123146)||2000 TB24|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,158|| align=right|6,83|| align=right|3,692||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123147)||2000 TL25|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,233|| align=right|12,71|| align=right|4,417||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123148)||2000 TY25|| align=right|15,8|| align=right|2,761|| align=right|0,070|| align=right|5,36|| align=right|4,588||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123149)||2000 TK29|| align=right|14,5|| align=right|2,889|| align=right|0,105|| align=right|12,77|| align=right|4,909||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123150)||2000 TJ32|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,143|| align=right|3,66|| align=right|3,720||MBA||6. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123151)||2000 TJ33|| align=right|14,2|| align=right|2,761|| align=right|0,099|| align=right|18,67|| align=right|4,587||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123152)||2000 TQ37|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,300|| align=right|5,57|| align=right|3,768||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123153)||2000 TK38|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,186|| align=right|5,53|| align=right|3,377||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123154)||2000 TH39|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,173|| align=right|12,39|| align=right|4,320||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123155)||2000 TL40|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,069|| align=right|7,05|| align=right|3,524||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123156)||2000 TM43|| align=right|16,2|| align=right|2,582|| align=right|0,226|| align=right|5,97|| align=right|4,148||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123157)||2000 TG45|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,127|| align=right|9,71|| align=right|4,173||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123158)||2000 TS45|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,142|| align=right|8,92|| align=right|3,670||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123159)||2000 TZ45|| align=right|16,7|| align=right|2,572|| align=right|0,137|| align=right|3,66|| align=right|4,123||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123160)||2000 TO46|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,557||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123161)||2000 TD47|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,152|| align=right|4,44|| align=right|4,067||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123162)||2000 TV47|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,167|| align=right|7,24|| align=right|4,590||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123163)||2000 TV48|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,168|| align=right|6,39|| align=right|4,171||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123164)||2000 TZ50|| align=right|16,1|| align=right|2,621|| align=right|0,099|| align=right|8,14|| align=right|4,244||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123165)||2000 TK51|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,196|| align=right|13,36|| align=right|4,590||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123166)||2000 TU51|| align=right|16,1|| align=right|2,409|| align=right|0,155|| align=right|1,55|| align=right|3,739||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123167)||2000 TY53|| align=right|16,3|| align=right|2,579|| align=right|0,308|| align=right|7,11|| align=right|4,141||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123168)||2000 TC54|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,152|| align=right|5,57|| align=right|3,741||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123169)||2000 TC57|| align=right|15,6|| align=right|2,802|| align=right|0,191|| align=right|10,79|| align=right|4,688||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123170)||2000 TA58|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,098|| align=right|12,63|| align=right|4,681||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123171)||2000 TL58|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,151|| align=right|10,52|| align=right|4,539||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123172)||2000 TA59|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,129|| align=right|9,90|| align=right|4,092||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123173)||2000 TK61|| align=right|16,1|| align=right|2,633|| align=right|0,206|| align=right|11,31|| align=right|4,271||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123174)||2000 TU61|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,144|| align=right|14,36|| align=right|4,201||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123175)||2000 TD63|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,128|| align=right|14,09|| align=right|4,313||MBA||3. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123176)||2000 TO63|| align=right|15,5|| align=right|2,794|| align=right|0,093|| align=right|3,84|| align=right|4,669||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123177)||2000 TD66|| align=right|16,5|| align=right|2,870|| align=right|0,047|| align=right|2,20|| align=right|4,862||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123178)||2000 TU66|| align=right|17,0|| align=right|2,526|| align=right|0,162|| align=right|3,39|| align=right|4,014||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123179)||2000 TM67|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,202|| align=right|28,12|| align=right|4,288||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123180)||2000 TP68|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,204|| align=right|15,48|| align=right|4,522||MBA||6. října 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123181)||2000 UW2|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,103|| align=right|1,63|| align=right|4,177||MBA||22. října 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(123182)||2000 UY3|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,199|| align=right|2,06|| align=right|3,773||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123183)||2000 UQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,129|| align=right|11,33|| align=right|4,279||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123184)||2000 UQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,235|| align=right|2,91|| align=right|4,358||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123185)||2000 UJ7|| align=right|15,6|| align=right|2,989|| align=right|0,264|| align=right|2,22|| align=right|5,166||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123186)||2000 UB9|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,301|| align=right|9,39|| align=right|4,603||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123187)||2000 UV10|| align=right|16,1|| align=right|2,602|| align=right|0,070|| align=right|2,55|| align=right|4,197||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123188)||2000 UW10|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,250|| align=right|5,74|| align=right|3,578||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123189)||2000 UP13|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,234|| align=right|3,06|| align=right|4,293||MBA||23. října 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(123190)||2000 UK14|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,149|| align=right|1,76|| align=right|4,161||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123191)||2000 UT14|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,195|| align=right|3,52|| align=right|4,664||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123192)||2000 UA15|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,191|| align=right|11,03|| align=right|4,347||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123193)||2000 UD15|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,161|| align=right|3,92|| align=right|4,108||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123194)||2000 UW15|| align=right|16,4|| align=right|2,833|| align=right|0,026|| align=right|2,14|| align=right|4,769||MBA||27. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123195)||2000 UU18|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,193|| align=right|12,58|| align=right|4,411||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123196)||2000 UC19|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,150|| align=right|14,00|| align=right|4,152||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123197)||2000 UV19|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,129|| align=right|6,80|| align=right|4,163||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123198)||2000 UF20|| align=right|15,9|| align=right|2,705|| align=right|0,233|| align=right|6,51|| align=right|4,447||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123199)||2000 UQ20|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,138|| align=right|12,85|| align=right|4,269||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123200)||2000 UA24|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,186|| align=right|8,03|| align=right|4,657||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123201)||2000 UK24|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,217|| align=right|3,33|| align=right|4,081||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123202)||2000 UG25|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,265|| align=right|4,78|| align=right|4,157||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123203)||2000 UV27|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,195|| align=right|9,60|| align=right|4,087||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123204)||2000 UX27|| align=right|16,3|| align=right|2,623|| align=right|0,151|| align=right|5,04|| align=right|4,248||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123205)||2000 UZ27|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,046|| align=right|11,49|| align=right|4,515||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123206)||2000 UA28|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,259|| align=right|4,77|| align=right|4,163||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123207)||2000 UC28|| align=right|15,7|| align=right|2,614|| align=right|0,071|| align=right|8,30|| align=right|4,226||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123208)||2000 UO29|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,119|| align=right|28,90|| align=right|4,125||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123209)||2000 UW32|| align=right|16,2|| align=right|2,648|| align=right|0,099|| align=right|2,83|| align=right|4,309||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123210)||2000 UW34|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,192|| align=right|2,27|| align=right|3,853||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123211)||2000 UW36|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,122|| align=right|8,06|| align=right|4,681||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123212)||2000 UY36|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,064|| align=right|3,30|| align=right|4,235||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123213)||2000 UK37|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,139|| align=right|14,06|| align=right|4,565||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123214)||2000 UX37|| align=right|15,6|| align=right|3,052|| align=right|0,239|| align=right|1,58|| align=right|5,330||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123215)||2000 UG38|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,193|| align=right|14,13|| align=right|4,370||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123216)||2000 UZ39|| align=right|16,3|| align=right|2,569|| align=right|0,156|| align=right|0,73|| align=right|4,116||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123217)||2000 UF40|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,285|| align=right|2,66|| align=right|4,622||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123218)||2000 UN40|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,153|| align=right|9,65|| align=right|4,626||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123219)||2000 UC41|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,145|| align=right|1,92|| align=right|4,310||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123220)||2000 UR41|| align=right|15,2|| align=right|2,857|| align=right|0,071|| align=right|7,36|| align=right|4,827||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123221)||2000 UQ44|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,095|| align=right|13,66|| align=right|4,591||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123222)||2000 UX46|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,148|| align=right|9,76|| align=right|5,332||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123223)||2000 UH47|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,188|| align=right|4,27|| align=right|4,107||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123224)||2000 UR48|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,190|| align=right|1,80|| align=right|4,258||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123225)||2000 UW48|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,207|| align=right|4,94|| align=right|3,852||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123226)||2000 UD49|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|1,79|| align=right|3,705||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123227)||2000 UP49|| align=right|15,4|| align=right|2,464|| align=right|0,097|| align=right|5,60|| align=right|3,867||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123228)||2000 UE50|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,283|| align=right|6,96|| align=right|3,847||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123229)||2000 UT52|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,054|| align=right|4,59|| align=right|4,705||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123230)||2000 UL53|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,189|| align=right|2,90|| align=right|4,203||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123231)||2000 UC55|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,207|| align=right|6,53|| align=right|4,271||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123232)||2000 UQ56|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,149|| align=right|8,16|| align=right|4,650||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123233)||2000 US56|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,086|| align=right|12,39|| align=right|4,111||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123234)||2000 UO57|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,091|| align=right|3,52|| align=right|4,179||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123235)||2000 UP57|| align=right|15,2|| align=right|2,807|| align=right|0,056|| align=right|3,50|| align=right|4,703||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123236)||2000 UX57|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,212|| align=right|4,30|| align=right|4,201||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123237)||2000 UH58|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,364|| align=right|13,57|| align=right|4,573||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123238)||2000 UN58|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,117|| align=right|3,32|| align=right|4,001||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123239)||2000 UQ58|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,169|| align=right|4,33|| align=right|4,609||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123240)||2000 UU59|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,252|| align=right|5,93|| align=right|3,525||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123241)||2000 UL60|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,148|| align=right|2,08|| align=right|4,120||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123242)||2000 US61|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,304|| align=right|3,31|| align=right|4,171||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123243)||2000 UW63|| align=right|16,3|| align=right|2,626|| align=right|0,219|| align=right|4,44|| align=right|4,254||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123244)||2000 UY64|| align=right|16,0|| align=right|2,728|| align=right|0,137|| align=right|4,10|| align=right|4,506||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123245)||2000 UC65|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,097|| align=right|5,60|| align=right|3,903||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123246)||2000 UO65|| align=right|16,1|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|3,95|| align=right|4,546||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123247)||2000 UL67|| align=right|15,6|| align=right|2,802|| align=right|0,162|| align=right|12,14|| align=right|4,690||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123248)||2000 UT67|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,198|| align=right|11,09|| align=right|4,366||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123249)||2000 UK68|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|9,30|| align=right|4,169||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123250)||2000 UN68|| align=right|15,5|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|3,23|| align=right|4,625||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek